«Король сафари» () — полнометражный мультфильм производства ЮАР. Мировая премьера на кинофестивале в Канаде состоялась 8 сентября 2013 года,   в России — 24 июля 2014 года.

Cюжет 
С момента рождения Кумба приносит одни лишь несчастья. Всё потому, что родился наполовину белым. А с зеброй такое может случиться лишь в одном случае: это знак древнего проклятия.  Стадо изгоняет Кумбу, не вступается за него даже отец. Придётся бедняге самому разгребать свои проблемы, отыскать недостающие полоски и заслужить возвращение в семью.

В ролях

Награды и номинации 
Международный фестиваль анимационных фильмов в Анси
 Лучший полнометражный мультфильм — номинация
Behind the Voice Actors Awards
 Лучшее вокальное исполнение мужской роли — Лиам Нисон (номинация), Стив Бушеми (номинация)
Международный кинофестиваль в Занзибаре
 Лучший анимационный фильм — победа
 Премия Африканской киноакадемии
 Лучший анимационный фильм — победа
Анимационный фестиваль в Штутгарте
 Гран-при 	— номинация

Примечания

Ссылки 
 A Zebra of a Different Color, or Another Pattern — Miriam Bale
 Khumba Movie Review & Film Summary — Simon Abrams
 Film Review: ‘Khumba’ — Guy Lodge

Мультфильмы 2013 года
Мультфильмы ЮАР
Фильмы 2013 года в 3D
Полнометражные мультфильмы
Компьютерные анимационные фильмы
Мультфильмы о животных
Фильмы на английском языке